Данидин:

 Данидин — второй по величине город на Южном острове в Новой Зеландии, административный центр региона Отаго.
 Данидин — гражданский аэропорт Новой Зеландии.